Existuje nebo existovalo více historických staveb kláštera v různých obcích a městech České republiky pojmenovaných Kartuziánský klášter :
 Kartuziánský klášter (Dolany): zvaný též Vallis Josaphat, je zaniklá kartouza (založena 1389 – zrušena 1437; archeologický výzkum odkryl dobře zachovalé části stavby), která stávala na návrší v severovýchodní části obce Dolany u Olomouce, Olomoucký kraj.
 Kartuziánský klášter (Olomouc): je bývalá kartouza (založená 1437), která stávala na návrší v severovýchodní části historického jádra Olomouce, Olomoucký kraj.
 Kartuziánský klášter (Štípa): je dobře dochovaná budova někdejší kartouzy, založená 1617 Albrechtem z Valdštejna, v obci Štípa, dnes součást města Zlín, Zlínský kraj.

 možná hledáte také
 Kartuziánský klášter Panny Marie (Tržek): je zaniklá kartouza (zvaná též Hájek Panny Marie, latinsky Rubus Sanctae Mariae) v obci Tržek poblíž Litomyšle, okres Svitavy, Pardubický kraj.
 Kartuziánský klášter Zahrada Panny Marie (Praha): je zaniklá kartouza na Smíchově (zvaná též latinsky Hortus Sanctae Mariae),  ktera byla založena v roce 1342 jako první kartouza v zemích Koruny české. Stávala na úpatí Petřína na Smíchově (existenci připomíná název ulice Kartouzská).
 Kartuziánský klášter svatého Bruna (Valdice): často též Valdická kartouza, je někdejší klášter kartuziánů ve Valdicích, okres Jičín, Královéhradecký kraj. Od poloviny 19. století areál slouží jako věznice. 

Rozcestníky - místopisné jméno